(1807-1854), médecin et malacologue allemand,
Carl Hermansen (1897-1976), homme politique danois,
Didrik Hermansen (1980-), coureur d'ultra-trails norvégien,
Henry Hermansen (1921-1997), fondeur et biathlète norvégien.
Mads Hermansen (2000-), footballeur danois,